Димитриос Диамантакос (; 5 марта 1993, Пирей, Греция) — греческий футболист, нападающий клуба «Керала Бластерс» и сборной Греции.

Клубная карьера 
Диамантакос — воспитанник клуба «Олимпиакос». В 2012 году для получения игровой практики Димитрис на правах аренды перешёл в «Паниониос». 1 сентября в матче против «Верии» он дебютировал в греческой Суперлиге. В начале 2013 года Диамантакос был отдан в аренду в «Арис» из Солоников. 20 января в матче против АЕКа он дебютировал за новую команду.

Летом 2013 года Димитрис на правах аренды присоединился к «Эрготелису». 22 сентября в матче против своего бывшего клуба «Паниониос» он дебютировал за новую команду. 5 октября в поединке против «Платаньяса» Диамантакос забил свой первый гол за «Эрготелис».

Летом 2014 года Димитрис вернулся в «Олимпиакос». 23 августа в матче против «Ники Волоса» он дебютировал за родную команду. В этом же поединке Димитрис забил свой первый гол за «Олимпиакос». В своём дебютном сезоне он стал чемпионом и завоевал Кубок Греции. Летом 2015 года Диамантакос на правах аренды перешёл в немецкий «Карлсруэ». 19 октября в матче против «Мюнхен 1860» он дебютировал во Второй Бундеслиге. 6 ноября в поединке против «Бохума» Димитрис забил свой первый гол за «Карлсруэ». В начале 2016 года клуб выкупил трансфер Диамантакоса у «Олимпиакоса» за 1 млн евро.

Летом 2017 года Димитрис подписал контракт с «Бохумом». 28 июля в матче против «Санкт-Паули» он дебютировал за новую команду. 10 сентября в поединке против «Дармштадт 98» Диамантакос забил свой первый гол за «Бохум».

Международная карьера 
В 2011 году в составе юношеской сборной Греции Диамантакос принял участие в юношеском чемпионате Европы в Румынии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии и Чехии.

В 2012 году Димитрис стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Эстонии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Эстонии, Португалии и дважды Испании. В поединках против испанцев и эстонцев Диамантакос забил по голу.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Греции Димитрис принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матче против сборной Мексики, Мали, Парагвая и Узбекистана. В поединке против парагвайцев Диамантакос забил гол.

7 сентября 2014 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 года против сборной Румынии Димитрис дебютировал за сборную Греции, заменив во втором тайме Йоргоса Самараса.

Достижения 
Командные

 «Олимпиакос»
 Чемпионат Греции по футболу — 2014/2015
 Обладатель Кубка Греции — 2014/2015

Международные

 Греция (до 19)
 Юношеский чемпионат Европы — 2012

Примечания

Ссылки 
 Profile at Olympiacos.org 
 Onsports.gr Profile

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Эрготелис»
Игроки ФК «Паниониос»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Санкт-Паули»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Ашдод»
Игроки ФК «Керала Бластерс»